Kalf peut faire référence aux choses et personnes suivantes :

Cinéma 
 Le Gouden Kalf, une récompense du Festival du Cinéma Néerlandais.

Patronymes 

 Willem Kalf (1622, Rotterdam  1693, Amsterdam), un peintre néerlandais ;
 Jan Kalf (1873  1954), historien de l'art néerlandais ;
 Steven Kalf (1995-), coureur cycliste estonien.

Voir aussi 
 
 't Kalf
 

Patronyme néerlandais